3984 Шако (3984 Chacos) — астероїд головного поясу
 Марина Шако (англ. Maryna Schako, 17 листопада 1987) — українська акторка, модель та співачка.